Отве́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на схід від Парижа, 70 км на північ від Безансона, 27 км на північ від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 108 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 264,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Отвель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Отвель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона